Ва́йнорске-Язеро () — затопленный карьер в столице Словакии, располагается на восточной окраине района Братислава III. Разделен дамбой на две части, соединённых проливом.

Расположен недалеко от озера Золотые Пески на северной стороне шоссе Д1, ведущего из Трнавы в Братиславу, к югу от железнодорожной линии.

Примечания 

География Братиславы
Затопленные карьеры
Водохранилища Словакии
Водные объекты Братиславского края
Бессточные водные объекты